Didiscus flaccidus är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker och Karel Domin. Didiscus flaccidus ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flaccidus